Levins Mühle steht für:

 Levins Mühle. 34 Sätze über meinen Großvater, Roman von Johannes Bobrowski (1964)
 Levins Mühle (Oper), Oper von Udo Zimmermann (1973)
 Levins Mühle (Film), deutscher Film von Horst Seemann (1980)